Тіза́к-де-Лапуйя́д () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південний захід від Парижа, 34 км на північний схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 193 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 465,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тізак-де-Лапуйяд на сайті французького Національного інституту географії
 Тізак-де-Лапуйяд на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Тізак-де-Лапуйяд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда